Desa Pasirwangi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pasirwangi (administrativ by i Indonesien, lat -6,90, long 107,71), Jawa Barat, 
 Desa Pasirwangi (administrativ by i Indonesien, lat -7,21, long 107,78), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar